Megaerops wetmorei is een vleermuis uit het geslacht Megaerops die voorkomt op Mindanao (Filipijnen), Borneo, Malakka en Sumatra. Op Mindanao komt de soort voor in primair laaglandregenwoud op 800 tot 1200 m hoogte, maar wordt hij bedreigd door vernietiging van zijn habitat.

Beschrijving 
Er zijn twee ondersoorten: M. w. wetmorei Taylor, 1934 op Mindanao en M. w. albicollis Francis, 1989 in de rest van het verspreidingsgebied. Deze soort verschilt van andere soorten door het bezit van een stuk witte vacht op de nek, een kenmerk dat bij M. w. albicollis duidelijker te zien is (het witte stuk is groter en er is een sterker contrast met de rest van het lichaam). M. w. albicollis heeft ook een wat bredere schedel. De totale lengte (van M. w. wetmorei) bedraagt 74 tot 81 mm, de staartlengte 3 tot 5 mm, de achtervoetlengte 12 tot 13 mm, de oorlengte 13 tot 15 mm, de voorarmlengte 47 tot 52 mm en het gewicht 16 tot 21 g.

Dier uit het Oriëntaals gebied
Vleerhonden
IUCN-status kwetsbaar